Il figlio dello sceicco (The Son of the Sheik), film diretto da George Fitzmaurice (1926)
Il figlio dello sceicco, film diretto da Mario Costa (1962)
Il figlio dello sceicco, film diretto da Bruno Corbucci (1977)